Primera División 1997-98 var den 67. sæson i spansk fodbold siden ligaen blev indført. Sæsonen blev indledt 30. august 1997 og afsluttet 16. maj 1998. Christian Vieri fra Atlético Madrid blev topscorer med 24 ligamål. FC Barcelona vandt sin 15. ligatitel denne sæson.

Ligatabel	
	
K=kampe spillet, V= vundet, U= uafgjort, T= tabt, MF-MM= mål for-mål imod, P = Point

Fodbold i 1997
Fodbold i 1998